

Presentación previa 
Elias Ymer fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en segunda ronda ante Alessandro Giannessi.

Paolo Lorenzi derrotó en la final a Matteo Donati.

Cabezas de serie 

 ' Paolo Lorenzi (Campeón)
  Facundo Bagnis (Segunda ronda)
  Elias Ymer (Segunda ronda)
  Thiemo de Bakker (Primera ronda)

<ol start=5>
  Santiago Giraldo ''(Segunda ronda)
  Alejandro González  ''(Primera ronda)
  Daniel Gimeno-Traver ''(Primera ronda)
  Peđa Krstin ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Caltanissetta 2016